Дзуарикау — название населённых пунктов:

Грузия 
 Дзуарикау — село в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети.

Россия 
 Дзуарикау — село в Алагирском районе Северной Осетии, Дзуарикауское сельское поселение.
 Дзуарикау  — село в Алагирском районе Северной Осетии, Фиагдонское сельское поселение.

См. также 
 Дзуарикау — Цхинвал